Salmo striatus Bloch & Schneider 1801 – synonim gatunku ryby kiżucz
 Salmo striatus Reisinger, 1830 – synonim gatunku ryby lipień pospolity